2. armija može značiti:
2. armija (Njemačko Carstvo)
2. armija (Austro-Ugarska)
2. armija (Wehrmacht)
2. oklopna armija

2. armija (Australija)
2. armija (Ujedinjeno Kraljevstvo)
2. armija (SAD)
2. armija (Francuska)
2. armija (Japan)
2. armija (Osmansko Carstvo)
2. armija (Turska)
2. armija (Poljska)
2. armija (Rusko Carstvo)
2. armija (Sovjetski Savez)
2. armija (Bugarska)
2. armija (Mađarska)
2. armija (Egipat)
2. armija (Kraljevina Italija)
2. armija (Kraljevina Rumunjska)